Kerosene ist:
 die englische Bezeichnung für Petroleum, oft falsch übersetzt für das leichte Petroleum Kerosin
 ein Pseudonym von Roger Cobernuss, deutscher Musiker und Labelbetreiber
 ein Roman von Chris Wooding (1999)
 ein Musikalbum von Miranda Lambert (2005)
 Kerosene (Film), norwegisch-britischer Spielfilm von Lone Ildgruben Bodot (2010)